Brygady jazdy (kawalerii) noszące numer „18”:

Polskie:
 XVIII Brygada Kawalerii (1926–1929)
Austro-węgierska:
 18 Brygada Kawalerii (do 1918)